«I Know» () Может значить:

В музыке

Альбомы 
 I Know (1998) — альбом Лютера Вандросса
 I Know (2009) — альбом Туне Дамли
 I Know (1987) — альбом Джона Горка
 I Know (2018) — мини-альбом Bayonne

Песни 
 «I Know» (1995) — песня Дионн Фэррис
 «I Know» (2009) — песня Туне Дамли